OpenMPT (изначально ModPlug Tracker) — программа-трекер для Windows, разработанная Оливье Лапиком (). Изначально разрабатывалась как плагин (plug-in) для интернет-браузеров, названный Modplugin, и предназначенный для того, чтобы позволить пользователям Интернета прослушивать музыку в трекерных модулях (к примеру, IT, XM, S3M и MOD), размещённых на некоторых сайтах. Позже плагин эволюционировал в более сложные ModPlug Player и ModPlug Tracker. Как и была изначально, программа свободна и распространяется под лицензией GNU GPL.

Основное отличие ModPlug Tracker от подобных трекеров для Windows — усовершенствованный, но тем не менее «классический» графический интерфейс с использованием таких возможностей интерфейса Windows, как контекстные меню в панели секвенсера, drag-and-drop и т. п. Кроме всего прочего, ModPlug Tracker поддерживает редактирование и сохранение в основные классические трекерные форматы (MOD, S3M, XM, IT), имеет возможность импортировать семплы из многих форматов аудиофайлов и семплерных банков (например, SoundFont).

В декабре 1999 года Оливье Лапик предоставил части кода программы для добавления к проекту XMMS (существует в виде библиотеки libmodplug).

За неимением времени Оливье Лапик прекратил самостоятельную разработку ModPlug Tracker и в начале 2004 года предоставил в общий доступ весь код программы под открытой лицензией. В данный момент программа активно разрабатывается группой программистов-энтузиастов на SourceForge.net.

Кроме того, на базе движка modplug была создана одноимённая библиотека для популярного фреймворка gstreamer.

ModPlug Player 
ModPlug Player был разработан параллельно с ModPlug Tracker как автономный плеер для трекерных модулей. Среди основных достоинств — поддержка огромного количества форматов модулей, наличие звуковых эффектов, поддержка плагинов Winamp и возможность открывать сжатые модули (сжатые ZIP, RAR или LHA).

ModPlug Player поддерживает следующие файловые форматы (в алфавитном порядке):
 Чтение и запись:
 .IT: модули Impulse Tracker
 .MOD: модули ProTracker (4-32 канала, 15/31 семплов)
 .S3M: модули ScreamTracker III
 .XM: модули FastTracker
 .WAV: файлы WAV (объёмом до 16 MiB)

 Только чтение:
 .669: модули UNIS 669, Composer 669
 .AMF: модули Asylum / DSMI
 .AMS: модули Velvet Studio AMS 1.x
 .DBM: модули DigiBooster Pro
 .DSM: модули во внутреннем формате DSIK
 .FAR: модули Farandole Composer
 .MED: модули OctaMed
 .MDL: модули DigiTracker 1.x
 .MOL: списки воспроизведения (в формате, совместимом с Mod4Win)
 .MTM: модули MultiTracker
 .NST: модули NoiseTracker
 .OKT: модули Oktalyzer
 .PTM: модули PolyTracker
 .STM: модули ScreamTracker II
 .ULT: модули UltraTracker
 .UMX: файлы музыки из игр на основе Unreal Engine 1
 .WOW: модули Grave Composer

Примечания

Ссылки 
 OpenMPT.org : Home of Open ModPlug Tracker.
 ModPlug Central  : MODPlug Tracker, Player and Plugin homepage.
 ModPlug Tracker Project Site on SourceForge 
 ModPlug XMMS Plugin and libmodplug 

Мультимедиа
Свободные медиаплееры
Свободные музыкальные редакторы
Демосцена
Свободное программное обеспечение только под Windows
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией BSD